

Лебедзін — село в гміні Сокулка Сокульського повіту Підляського воєводства
 Лебедзін — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства